Andizan (stad), een stad in het oosten van Oezbekistan
Andizan (provincie), een provincie in het oosten van Oezbekistan